Polinik steht für:
 Mölltaler Polinik, 2784 m, Berg in der Kreuzeckgruppe
 Gailtaler Polinik, 2332 m, Berg in den Karnischen Alpen